

Geografia 
 Itō – città della prefettura di Shizuoka (Giappone)
 Ito – distretto della prefettura di Wakayama, in Giappone

Sigle 
 Indium tin oxide – Ossido di indio-stagno
 International Trade Organization – Organizzazione internazionale per il commercio

Codici 
 ITO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hilo International, Hilo (Hawaii), Stati Uniti
 ITO – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 20 di Palermo-Punta Raisi, radioassistenze per la navigazione aerea
 ito – codice ISO 639-3 della lingua itonama

Persone

Ito, soprannome di Andrés Alonso García – ex calciatore spagnolo

Altro 
 Lingua ito (codice ISO 639-3 itw)